Джонатан Рафаэль Фанья Фриас (; 11 апреля 1987, Мока, Доминиканская Республика) — доминиканский футболист, центральный нападающий. Выступал за сборную Доминиканской Республики.

Клубная карьера 
Фанья начал свою карьеру в клубе «Мока», в сезоне 2004/05 с 16 мячами став лучшим бомбардиром высшей лиги Доминиканской Республики.

В 2006 году Фанья перебрался в клуб Про-лиги Тринидада и Тобаго «Дабл-Ю Коннекшн». Вместе с тринидадским клубом выиграл Карибский клубный чемпионат 2006. В сезоне Про-лиги 2007 года, утвердившись в роли игрока стартового состава, забил 9 мячей, в последующих сезонах 2008 и 2009 — по 10. Фанья привёл «Дабл-Ю Коннекшн» к победе в Карибском клубном чемпионате 2009 — стал лучшим бомбардиром турнира с шестью мячами, в том числе забил оба гола своей команды в финале против «Пуэрто-Рико Айлендерс» 17 мая 2009 года, завершившемся со счётом 2:1 — и таким образом вывел в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2009/10. В семи матчах Лиги чемпионов забил пять мячей, включая хет-трик в ворота гватемальского «Комуникасьонеса» 24 сентября 2009 года, принесший сухую победу 3:0. Его выступления в континентальном турнире привлекли интерес со стороны клубов Центральной и Северной Америки, среди которых были «Шелаху» из чемпионата Гватемалы и «Нью-Йорк Ред Буллз» из MLS. Также Фанья помог «Дабл-Ю Коннекшн» завоевать инаугуральный  Тринидада и Тобаго, став лучшим бомбардиром турнира с пятью мячами, в том числе забив два из трёх безответных голов «Дефенс Форсу» в финальном матче 26 июня 2009 года. 2009 год он завершил в общей сложности с 26 забитыми мячами на всех соревнованиях.

В феврале 2010 года клуб «Пуэрто-Рико Айлендерс» ​​взял Фанью в аренду на один сезон с возможностью выкупа. Пропустив несколько первых месяцев сезона из-за травмы, Фанья дебютировал во  26 июня 2010 года, выйдя на замену, в матче против «Рочестер Райнос». Его аренда была продлена на сезон 2011, а с сезона 2012 он перешёл в «Айлендерс» на постоянной основе.

В октябре 2012 года вернулся на родину, присоединившись к клубу «Баухер».

В январе 2013 года Фанья подписал контракт с клубом сальвадорской Примеры «Альянса».

В декабре 2013 года Фанья вернулся в Североамериканскую футбольную лигу, подписав контракт с «Сан-Антонио Скорпионс».

Вторую половину 2014 года провёл в «Моке».

В январе 2015 года после профессионализации доминиканского чемпионата Фанья подписал контракт с «Баухером».

В сентябре 2015 года Фанья подписал контракт с клубом «Сибао» на сезон 2016.

Во второй половине 2016 года Фанья выступал за клуб Лиги Панаменья «Арабе Унидо».

В 2017 году вновь играл за «Моку».

В 2018 году являлся игроком клуба «Атлетико Пантоха».

Международная карьера 
Фанья за сборную Доминиканской Республики дебютировал 29 сентября 2006 года в матче первого квалификационного раунда Карибского кубка 2007 против сборной Бермудских Островов, забив в этом же поединке свой первый гол за национальную сборную.

 Список голов за сборную Доминиканской Республики

Достижения 
 
 Дабл-Ю Коннекшн
 Победитель Карибского клубного чемпионата: 2006, 2009
 Обладатель : 2006, 2007, 2008
 Обладатель : 2007
 Обладатель : 2009

 Пуэрто-Рико Айлендерс
 Чемпион  2010
 Победитель Карибского клубного чемпионата: 2010, 2011

 Мока
 Чемпион Liga Mayor: 2014

 Баухер
 Победитель регулярного чемпионата Доминиканской лиги футбола: 2015

 Сибао
 Обладатель : 2015

 Арабе Унидо
 Чемпион Панамы: 2016 (апертура)

 Атлетико Пантоха
 Победитель Карибского клубного чемпионата: 2018

 
 Лучший бомбардир Liga Mayor: 2004/05 (16 мячей)
 Лучший бомбардир Карибского клубного чемпионата: 2009 (6 мячей), 2011 (4 мяча)
 Лучший бомбардир : 2009 (5 мячей)
 Лучший бомбардир Доминиканской лиги футбола: 2015 (17 мячей)
 Лучший бомбардир : 2015 (15 мячей)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Доминиканской Республики
Игроки сборной Доминиканской Республики по футболу
Игроки ФК «Мока»
Игроки ФК «Дабл-Ю Коннекшн»
Игроки ФК «Пуэрто-Рико Айлендерс»
Игроки ФК «Баухер»
Игроки ФК «Альянса» Сан-Сальвадор
Игроки ФК «Сан-Антонио Скорпионс»
Игроки ФК «Сибао»
Игроки ФК «Арабе Унидо»
Игроки ФК «Атлетико Пантоха»